Woelfl ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Woelfl (1773–1812), Salzburger Pianist und Komponist
 Robert Woelfl (* 1965), österreichischer Schriftsteller und Dramatiker

Siehe auch:
 Wölfl
 Wölfel